«ЮТ-88» — радиолюбительский 8-разрядный компьютер на базе процессора КР580ВМ80А. Схема и подробное описание компьютера была опубликована в журнале «ЮТ для умелых рук» («Левша», приложение к журналу «Юный техник», 1989 год, № 2—8.

К моменту публикации уже было известно несколько самодельных компьютеров: «Микро-80» (журнал «Радио»), «Ириша» (журнал «МПСС»), «Радио 86РК» (журнал «Радио»), «Специалист» (журнал «МК»), которые активно стали изготовлять радиолюбители и промышленность. Целью данной публикации было дать возможность на практике познакомиться с микропроцессорной техникой начинающим радиолюбителям. Компьютер для начинающих должен быть прост в сборке и наладке. Потому была выбрана модульная конструкция и изготовление выполнялось поэтапно, что хотя и привело к избыточности по числу деталей, но существенно облегчало отладку неспециалистом.

В минимальной конфигурации микро-ЭВМ состояла из блока питания, блока центрального процессора, блока памяти небольшого объёма, и блока интерфейса. Блок интерфейса содержал «дисплей» на шести семисегментных индикаторах и клавиатуру из 17 кнопок — для ввода HEX-цифр. В таком варианте изделие могло использоваться лишь для изучения программирования в машинных кодах.

В максимальной конфигурации к процессорному блоку добавлялись дисплейный модуль, полноценная клавиатура и дополнительный блок ОЗУ. Дисплейный модуль давал возможность вывода алфавитно-цифровой информации на экран бытового телевизора, что в сочетании с многоклавишной клавиатурой превращало изделие в полноценный текстовый компьютер.

Технические характеристики 
Минимальная конфигурация:
 Процессор: КР580ВМ80А
 Память: ОЗУ 1 КБ, ПЗУ 1 КБ
 Устройство вывода: дисплей на шести 7-сегментных индикаторах
 Устройство ввода: 17-клавишная клавиатура
 Внешняя память: бытовой магнитофон
 Питание: блок питания от сети 220 В, на выходе: +5 В (до 1 А), +12 В и −5 В

Полная конфигурация:
 Память: ОЗУ — 1, 4 или 64 КБ (отдельные модули), видео ОЗУ — 4 КБ, ПЗУ — 2 КБ
 Устройство вывода: бытовой телевизор, текстовый режим 64×28, знакоместо 6×8
 Устройство ввода: алфавитно-цифровая клавиатура, 59 клавиш

Программное обеспечение 
В ПЗУ компьютера прошивалась программа «Монитор». Применялось два варианта прошивки:
 «Монитор 0» (по адресам 0000h—03FFh, всего 1024 байта) предназначен для минимальной конфигурации компьютера, поддерживает работу индикатора и 17-клавишной клавиатуры. Этот «Монитор» поддерживает работу с магнитофоном, причём обеспечивается совместимость с «Микро-80».
 «Монитор F» (в адресах F800h—FFFFh, 2048 байтов) поддерживает работу дисплейного модуля и клавиатуры, содержит знакогенератор (который совпадает со знакогенератором «Микро-80»). Формат записи на магнитофон этого «Монитора» совместим с «Радио 86РК». Также данный монитор обеспечивал совместимость с «Радио 86РК» по стандартным входам ПЗУ и общность по директивам (командам пользователя, вводимым с клавиатуры). Таким образом программно «ЮТ-88» становился частично совместимым (для системных программ) с «Микро-80» и «Радио 86РК».

Помимо программы «Монитор» в журнале «ЮТ для умелых рук» в виде шестнадцатеричных дампов были опубликованы:
 Калькулятор (2 КБ в ПЗУ) — для минимальной конфигурации «ЮТ-88», позволяет работать с вещественными числами (3 байта на число), выполнять арифметические операции, вычислять тригонометрические, показательные и логарифмические функции.
 Набор резидентных программ, включающий Отладчик, Экранный редактор «Микрон» и Ассемблер.
 Операционная система CP/M, использующая в качестве дискового привода RAM-диск из дополнительного банка ОЗУ 565РУ5.

Публикации

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 .

 Эмуляторы
 
 

Появились в 1989 году в СССР